Nazwy kilku hal w pasterskim rozumieniu tego słowa:
 Hala Jaworzyna – hala w Beskidzie Sądeckim
 Hala  Jaworzyna pod Furkaską – hala w Tatrach Zachodnich
 Hala  Jaworzyna pod Skrzycznem – hala w Beskidzie Śląskim
 Hala Jaworzyna Rusinowa – hala w Tatrach Wysokich